"Un dì, felice, eterea" ("Un día, feliz y etérea") es un dúo del primer acto de la ópera de Giuseppe Verdi La Traviata. Lo cantan los protagonistas masculino y femenino de la ópera, Alfredo (un tenor) y Violetta (una soprano). La principal melodía del dúo, que es famosa por derecho propio, es también un tema musical importante a lo largo de la ópera. También es conocida por ser una de las canciones que se oyen en la película Pretty Woman, El maestro de música y también al final de Las amargas lágrimas de Petra von Kant.

Libreto 

Arias de Giuseppe Verdi
Canciones para dúo vocal